Tyč (zdrobněle tyčka nebo i tyčinka) je dlouhé a tenké těleso, strojní nebo stavební součástka, může se jednat i o běžný předmět všední denní potřeby. Tyče se užívají v mnoha oborech lidské činnosti. Jedná se vlastně o velmi obecné označení, které může v praxi odpovídat celé řadě jiných velice podobných předmětů – hůl, táhlo, plaňka, bidlo, nosník, sloup, stožár, rukojeť, žerď, ukazovátko, násada, laťka, kůl, oj atd. apod.

Tyč může mít různou délku, tvar průřezu a provedení. Může být vyrobena ze dřeva, plastu, kovu, může být dutá nebo plného průřezu apod.

Prizmatická tyč je tyč s konstantním průřezem po celé délce.

Sport 
 sportovní náčiní v lehké atletice, skok o tyči
 rám branky v kolektivních sportech
 lyže
 golfové hole

Stavebnictví 
 výztužná tyč do železobetonu – betonářská výztuž
 součást pomocného ztužujícího systému, např. lešení
 tvarová tyč – ocelová za tepla válcovaná tyč profilu I, H, HEB, HEA, U, T apod.

Strojírenství 
 závitová tyč
 táhla všeho druhu např. Panhardova tyč
 oje a ojnice
 materiálová tyč – hutní polotovar
 profilová nebo kruhová (kulatina)
 válcovaná – „válená“
 tažená – „hlazenka“
 broušená – „stříbrnice“ (jen kruhová)

Zemědělství 
 tyč pro drátkování chmele
 násada pracovního nástroje (hrábě, vidle, lopata apod.)

V praktickém životě 
 každá vycházková či zdravotní hůl či berla
 ukazovátko
 tyč v plotě neboli plaňka
 násada smetáku, držadlo praporu, vlajkový stožár
 dlouhá vařečka
 podpůrná tyčka užívaná na zahradě pro podporu mladých stromků i jiných rostlin
 držák lampionu
 držadlo mávátka
 zhášecí tyč plynového veřejného osvětlení
 záclonová tyč – tyč k zavěšení záclon či závěsů
 hůl – tyč pro probouzení zenových mnichů mistrem při meditaci
 selfie tyč

Externí odkazy 
 

Nástroje
Domácí potřeby